Criacionismo, dogma sobre a criação do mundo
 Criação (teologia), doutrina religiosa
 Criação publicitária, processo de elaboração de peças e campanhas publicitárias
 A Criação, oratório de Haydn
 Creation, filme de 2009 sobre Charles Darwin
 A Criação, série de 2017 emitida na RTP1

Desambiguação